Székely Sámuel (1704–1779) könyvgyűjtő, katonatiszt
 Székely Sámuel (1857–1926) újságíró